Niemcy:
 Sülze – dzielnica miasta Bergen
 Bad Sülze – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordvorpommern
 Sülze – rzeka, dopływ Łaby
 Sülze – rzeka, dopływ Werry

Zobacz też:
 Sülzetal